Majeur peut désigner :
 majeur, en anatomie, le doigt le plus long de la main ;
 majeur, en droit, une personne ayant atteint la majorité civile ;
 majeur, en musique, le mode de la tonalité d'une œuvre de la musique occidentale ;
 Majeur, une bière belge.
Majeur, un site web d’information québécois.

Voir aussi 
 Jacques le Majeur, un des douze apôtres de Jésus Christ
 Lac Majeur, un lac italo-suisse
 
 
 

en:Major (disambiguation)